Задача о клике относится к классу NP-полных задач в области теории графов. Впервые она была сформулирована в 1972 году Ричардом Карпом.

Кликой в неориентированном графе называется подмножество вершин, каждые две из которых соединены ребром графа. Иными словами, это полный подграф первоначального графа. Размер клики определяется как число вершин в ней. Задача о клике существует в двух вариантах: в задаче распознавания требуется определить, существует ли в заданном графе G клика размера k, в то время как в вычислительном варианте требуется найти в заданном графе G клику максимального размера.

NP-полнота 

NP-полнота задачи о клике следует из NP-полноты задачи о независимом множестве вершин.
Легко показать, что необходимым и достаточным условием для существования клики размера k является наличие независимого множества размера не менее k в дополнении графа. Это очевидно, поскольку полнота подграфа означает, что его дополнение не содержит ни одного ребра.

Другое доказательство NP-полноты можно найти в книге «Алгоритмы: построение и анализ».

Алгоритмы 

Как и для других NP-полных задач, эффективного алгоритма для поиска клики заданного размера на данный момент не найдено. Полный перебор всех возможных подграфов размера k с проверкой того, является ли хотя бы один из них полным, — неэффективен, поскольку полное число таких подграфов в графе с v вершинами равно биномиальному коэффициенту 

Другой алгоритм работает так: две клики размера n и m «склеиваются» в большую клику размера n+m, причём кликой размера 1 полагается отдельная вершина графа. Алгоритм завершается, как только ни одного слияния больше произвести нельзя. Время работы данного алгоритма линейно, однако он является эвристическим, поскольку не всегда приводит к нахождению клики максимального размера. В качестве примера неудачного завершения можно привести случай, когда вершины, принадлежащие максимальной клике, оказываются разделены и находятся в кликах меньшего размера, причём последние уже не могут быть «склеены» между собой.

Доказано, что, при условии неравенства классов P и NP, не существует полиномиального аппроксимационного алгоритма с абсолютной ошибкой равной произвольному . Рассмотрим граф  и  - прямое произведение графа  и клики  размера . Очевидно, что кликовое число графа  будет равно . Предположим, что существует аппроксимационный алгоритм  с абсолютной ошибкой равной . Тогда подадим на вход  граф  и при условии  получим . Пусть  - клики графов вида , где . Заметим справедливость неравенства  и подставим его в вышеописанное неравенство следующим образом: . После преобразования получим , а значит, существует  такое, что  и, следовательно, задача о клике разрешима за полиномиальное время, что противоречит условию о неравенстве классов P и NP.

См. также 
 Алгоритм Брона — Кербоша — быстрое нахождение всех клик

Примечания

Литература 
  
  A1.2: GT19, pg.194.

Ссылки 
 Challenging Benchmarks for Maximum Clique, Maximum Independent Set, Minimum Vertex Cover and Vertex Coloring

NP-полные задачи
Теория графов